Uherčice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Uherčice, comune del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale
Uherčice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale